

Петруничі — присілок, Мурашинський район, Кіровська область

Петруничі — село, громада Генеральський Стол, Карловацька жупанія